Gruppe steht für:
 soziale Gruppe, in Soziologie und Psychologie in der Regel eine Gruppe ab 3 Personen mit unmittelbaren und gegenseitigen Beziehungen zueinander
 Gruppe, Organisationselement in der Behördenhierarchie, siehe Unterabteilung
 Gruppe (Parlament), Zusammenschluss mehrerer Abgeordneter
 Gruppe, umgangssprachlich für eine Musikgruppe, siehe Band (Musik)
 Gruppe, unbewegliche Gruppe der Schauspieler, während der Vorhang fällt, siehe Tableau vivant #Definition
 Gruppe, konzernähnlicher Unternehmensverbund, siehe Finanzkonglomerat
 Grupa, deutsch Gruppe, Ortsteil von Dragacz, Kujawien-Pommern, Polen
 Gruppe, in Spiel und Sport die Teilnehmer an einem Jeder-gegen-jeden-Turnier

Militär, Einsatz- und Rettungsdienste:
 Gruppe (Feuerwehr), taktische Grundeinheit
 Gruppe (Teileinheit), militärische Teileinheit
 Gruppe (Verband), militärischer Verband der Luftstreitkräfte
 Gruppe, Teileinheit im deutschen Polizeiwesen, siehe Einsatzhundertschaft #Gruppe

Wissenschaft und Technik:
 Gruppe (Mathematik), Menge von Elementen zusammen mit einer Verknüpfung
 Gruppe (Botanik), Zusammenfassung von Cultivaren nach Merkmalen
 Gruppe (Geologie), Gesteinseinheit
 Gruppe, Untereinheit eines Moleküls, siehe Funktionelle Gruppe
 Gruppe, Spalte im Periodensystem der Elemente, siehe Gruppe des Periodensystems
 Gruppe (Griechische Vasenmalerei), Zusammenfassung auf Grund des Stils der Zeichnung bei altgriechischen Vasen
 Gruppe, kompletter Satz von Komponenten in der Fahrradtechnik, siehe Fahrradkomponenten

Gruppe ist der Familienname folgender Personen:
 Otto Gruppe (1851–1921), deutscher Altphilologe und Gymnasiallehrer
 Otto Friedrich Gruppe (Pseudonym Absolutus von Hegelingen; 1804–1876), deutscher Philosoph, Altphilologe und Publizist
 Werner Gruppe (1920–2009), deutscher Agrarwissenschaftler

Siehe auch:
 K-Gruppe (Begriffsklärung)